Andreu Crespí Plaza (Palma, 1943-2020) polític mallorquí del PSIB-PSOE.
 Andreu Crespí i Salom (Palma, 1896-1982), polític mallorquí del PSOE i pare de l'anterior.